

Aziende 
 Axe – marchio di deodoranti

Geografia 
 Axe – fiume del Devon nel Regno Unito
 Axe – fiume del Somerset nel Regno Unito

Musica 
 Axe – gruppo musicale hard & heavy statunitense
 Axé – genere musicale brasiliano formatosi negli anni ottanta nello stato di Bahia
 Lillian Axe – gruppo musicale hair metal statunitense

Persone 
 Martin "Axe" Axenrot – batterista svedese
 Larry "The Axe" Hennig – wrestler statunitense
 Royden "Roy" Axe – designer britannico
 Samuel Axe – corsaro inglese del XVII secolo

Altro 
 Axe – un nome della tribù paraguaiana degli Aché
 Axe – vettura concettuale realizzata da Mahindra & Mahindra
 AXE – metodo utilizzato in chimica per il conteggio degli elettroni
 Axé – concetto filosofico e religioso avente varie interpretazioni derivante dall'espressione della lingua yoruba àṣẹ (letteralmente: autorità, forza, potere)
 Sam Axe – personaggio della serie televisiva Burn Notice - Duro a morire
 Axe Cop – serie televisiva animata statunitense
 Golden Axe – un videogioco di genere picchiaduro a scorrimento